Хронология терактов Палестинского исламского джихада

1980-е

1990-е

2000-е

2000—2001 гг.

2002 год

2003 год

после 2004 года

Убитые в результате терактов по годам

Примечания

Литература 
 

 
Палестинский исламский джихад